Duveen ist der Familienname folgender Personen:
Denis Duveen (1910–1992), englischer Chemiehistoriker, Chemiker, Unternehmer, Orchideenzüchter und Buchsammler
 Henry J. Duveen (1854–1919), englischer Kunsthändler und Philatelist
 Joseph Duveen, 1. Baron Duveen (1869–1939), englischer Kunsthändler
 Joseph Joel Duveen (1843–1908), englischer Kunsthändler